Boletice heißen mehrere Orte in Tschechien:

 ein Stadtteil von Děčín, siehe Boletice nad Labem
 Boletice (vormals Polletitz), Ort im südböhmischen Truppenübungsplatz Boletice